Финал Кубка Нидерландов по футболу 2016/17 состоялся 30 апреля 2017 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. «Витесс» обыграл АЗ со счётом 2:0 в основное время и впервые за свою 125-летнюю историю стал обладателем Кубка Нидерландов. Героем матча стал игрок гостей, Рикки ван Волфсвинкел. Его дубль на 81-й и 88-й минуте принёс команде из Арнема победу, благодаря которой она в следующем сезоне получила право выступать в групповом этапе Лиги Европы. Среди 10 лучших бомбардиров Кубка Нидерландов по футболу этого сезона верх взял «Витесс», в составе которого сразу три игрока попали в данный список, а именно: Льюис Бейкер (5 голов), Аднан Тигхадоуини (4 гола) и Рикки ван Волфсвинкел (3 гола). Игроки АЗ в этот рейтинг не вошли. Впервые в истории Кубка Нидерландов по футболу во время матча была применена система автоматического определения голов и система видеопомощи арбитрам.

Путь к финалу 

На пути к финалу соревнования обе команды шли ровно и достаточно результативно, успев дважды встретиться в рамках Эридивизи 2016/17. Первый матч, что проходил в Алкмаре, закончился результативной ниьчей 2:2, а в ответной игре в Арнеме победу со счётом 2:1 одержал «Витесс». Накануне финального матча статистика говорила в пользу команды «АЗ», которая до этого четырежды выигрывали кубок Нидерландов (последний раз в 2013 году).

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2017
Нидерланды
Матчи ФК «Витесс»
Матчи ФК АЗ
События 30 апреля
Апрель 2017 года
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Спортивные соревнования в Роттердаме